Governo Babiš I – In carica dal 13 dicembre 2017 al 27 gennaio 2018
 Governo Babiš II – Attualmente in carica dal 27 gennaio 2018